Mendelejew ist der Familienname von: 
 Dmitri Iwanowitsch Mendelejew (1834–1907), russischer Chemiker

Sonstiges:
 Mendelejew-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 (2769) Mendeleev, Asteroid des Hauptgürtels